Le Baiser dans un tunnel (The Kiss in the Tunnel) est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Baiser dans un tunnel, film britannique de George Albert Smith sorti en 1899 ;
 Le Baiser dans un tunnel, film britannique de James Bamforth sorti en 1899, remake du précédent.